В одиночному розряді тенісного турніру Davidoff Swiss Indoors 1983, який належав до категорії гран-прі, Вітас Ґерулайтіс здобув титул, у фіналі перемігши Войцеха Фібака, який знявся за рахунку 4-6, 6-1, 7-5, 5-5.

Сіяні гравці 

 Яннік Ноа (1-ше коло)
 Білл Скенлон (2-ге коло)
 Вітас Ґерулайтіс (Чемпіон)
 Войцех Фібак (фінал, знявся)

 Гайнц Гюнтхардт (1-ше коло)
 Відсутній
 Томас Хогстедт (2-ге коло)
 Маркос Хосевар (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Davidoff Swiss Indoors